est une expression anglo-saxone signifiant « bienvenue à New York ». Elle peut faire référence à :

Chanson 

 , chanson de l'auteure-compositrice-interprète américaine  présente sur l'album  sorti le .

Télévision 

 , série télévisée diffusée sur  du  au .

Cinéma 

 , court métrage de  sorti en 2012 ;
 , film d' sorti en 2014.